Хупа или натинихве, (Hupa, Hoopa, Natinixwe) — индейское племя на северо-западе штата Калифорния. Официально зарегистрированное наименование племени — Племя долины Хупа (). По данным переписи 2000 года, численность хупа составляет около 2500 человек.

Язык хупа относится к атабаскской языковой семье. Некоторые хупа владеют как вторым языком юрок.

В XIX веке хупа занимали землю от реки Тринити до реки Кламат в Калифорнии. По преданиям племени хупа, их предки живут в долине Хупа уже на протяжении более 4000 лет. С другой стороны, характерные для их культуры дома из красного кедра, долблёные каноэ, плетёные шляпы и многие элементы устной традиции связывают их с культурами северо-западного (тихоокеанского) побережья США, наиболее южными представителями которых они являются. Некоторые традиции, впрочем, имеют уже не тихоокеанское происхождение — например, использование в церемониях парной бани, изготовление хлеба из желудей.

До того как в 1849 году в район проживания хупа пришли золотодобытчики, их контакты с европейцами были довольно ограничены. В 1864 году правительство США подписало договор, признававший суверенитет племени хупа над их землёй. Была образована Индейская резервация долины Хупа, где сейчас и проживает этот народ. Резервация хупа граничит с территорией племени юрок в месте слияния рек Кламат и Тринити на северо-востоке округа Гумбольдт в штате Калифорния. Площадь резервации составляет 365,413 км².

Примечания

Литература 
 Cook, Sherburne F. 1956. «The Aboriginal Population of the North Coast of California». Anthropological Records 16:81-130. University of California, Berkeley.
 Cook, Sherburne F. 1976. The Conflict between the California Indian and White Civilization. University of California Press, Berkeley.
 Goddard, Pliny E. 1903. «Life and Culture of the Hupa». University of California Publications in American Archaeology and Ethnology 1:1-88.
 Kroeber, A. L. 1925. Handbook of the Indians of California. Bureau of American Ethnology Bulletin No. 78. Washington, D.C.
 Wallace, William J. 1978. «Hupa, Chilula, and Whilkut». In California, edited by Robert F. Heizer, pp. 91-98. Handbook of North American Indians, William C. Sturtevant, general editor, vol. 8. Smithsonian Institution, Washington, D.C.
 U.S. Census Bureau, Hoopa Valley Reservation

Ссылки 

 Hoopa Valley Tribe 
 Hoopa Tribal Museum 

Народы США
Индейцы Калифорнии